A-2 Hrvatska košarkaška liga  predstavlja drugi razred hrvatskog košarkaškog prvenstva u sezoni 2016./17. Igra se u pet skupina - "Jug", "Zapad", "Centar", "Sjever" i "Istok". Po završetku prvenstva, dvije najuspješnije momčadi igraju dodatnu kvalifikacijsku ligu za ulazak u viši rang - A-1 ligu, koja od sezone 2017/18. postaje Premijer liga, preostale momčadi se plasiraju u novu drugu ligu - A-1 ligu, odnosno A-2 ligu, koja sad postaje liga trećeg ranga.

Kvalifikacijska liga 
Prva dva kluba iz svake skupine A-2 lige su se plasirala u Kvalifikacijsku ligu. Igra se po dvostrukom liga-sustavu uz prenošenje međusobnih rezultata iz skupina. Prve dvije momčadi lige dobivaju promociju u novu ligu 1. ranga - Premijer ligu, dok preostale ostaju u drugom rangu, ali je predviđena jedinstvena liga naziva A-1 liga.

Sudionici:
 Belišće
 Borovo Vukovar
 Grafičar Ludbreg
 Jazine Arbanasi Zadar
 Ribola Kaštela (Kaštel Sućurac)
 Podravac Virje
 Pula 1981
 Rudeš Zagreb
 Šanac Karlovac
 VERN Zagreb

Ažurirano 17. kolovoza 2017.

Skupine A-2 lige 
 - plasirali se u Kvalifikacijsku ligu

Centar 
Prvi dio igralo 12 momčadi dvokružno. Prve dvije su se plasirale u Kvalifikacijsku ligu, a preostalih 10 klubova je još odigralo jednokružno (9 kola) za poredak.

Ažurirano 17. kolovoza 2017.

Istok 

Ažurirano 17. kolovoza 2017.

Jug 

Ažurirano 17. kolovoza 2017.

Sjever 

Ažurirano 17. kolovoza 2017.

Zapad 

Ažurirano 17. kolovoza 2017.

Poveznice 
 A-1 liga 2016./17.
 B-1 liga 2016./17.
 C liga 2016./17.
 Kup Krešimira Ćosića 2016./17.

Izvori 
 eurobasket.com, Hrvatska, A2 liga
 eurobasket.com, Hrvatska, A2 liga 2016./17., ljestvice 1. kruga, pristupljeno 25. svibnja 2017.
 eurobasket.com, Hrvatska, A2 liga 2016./17., rezultati, pristupljeno 25. svibnja 2017., 17. kolovoza 2017. 
 hks-cbf.hr, Kvalifikacijska liga , pristupljeno 25. svibnja 2017. 
 ksz-zagreb.hr, Kvalifikacije za A-1 ligu (Premijer ligu),  pristupljeno 25. svibnja 2017., 17. kolovoza 2017. 
 hks-cbf.hr, Kompletan raspored utakmica Kvalifikacijske lige 2017 , objavljeno 6. ožujka 2017., pristupljeno 25. svibnja 2017.
 hks-cbf.hr, Kvalifikacijska liga 2016./17., ljestvica , pristupljeno 25. svibnja 2017., 17. kolovoza 2017.  
 ks-kckz.hr, Kvalifikacije za Premijer ligu , pristupljeno 25. svibnja 2017., 17. kolovoza 2017.  
 kkpula1981.com, Kvalifikacijska liga 2017., rezultati, pristupljeno 25. svibnja 2017., 17. kolovoza 2017.  
 hks-cbf.hr, A-2 muška liga Centar , pristupljeno 25. svibnja 2017.
 hks-cbf.hr, A-2 muška liga (Centar): AKK Vern prvak A-2 muške lige Centar 2016/17 , objavljeno 6. ožujka 2017., pristupljeno 25. svibnja 2017.
 ksz-zagreb.hr, Muška A-2 liga Centar, I. krug, pristupljeno 25. svibnja 2017., 17. kolovoza 2017. 
 ksz-zagreb.hr, A-2 Centar – II Faza (za 3. do 12. mjesto), pristupljeno 25. svibnja 2017., 17. kolovoza 2017. 
 kksamobor.hr, A2 liga centar sezona 2016/2017, pristupljeno 25. svibnja 2017.
 hks-cbf.hr, A-2 muška liga Istok , pristupljeno 25. svibnja 2017.
 ksobz.hr, A2 Istok – Raspored, rezultati i poredak , pristupljeno 25. svibnja 2017., 17. kolovoza 2017. 
 ksobz.hr, A2 Istok – poredak klubova u konkurenciji , pristupljeno 25. svibnja 2017.
 hks-cbf.hr, A-2 muška liga Jug , pristupljeno 25. svibnja 2017., 17. kolovoza 2017. 
 hks-cbf.hr, A-2 muška liga (Jug): Rezultati utakmica 18. kola , objavljeno 6. ožujka 2017., pristupljeno 25. svibnja 2017.
 hks-cbf.hr, A-2 muška liga Sjever , pristupljeno 25. svibnja 2017.
 hks-cbf.hr, A-2 muška liga (Sjever): KK Podravac Virje prvak regije Sjever , objavljeno 6. ožujka 2017., pristupljeno 25. svibnja 2017.
 ks-kckz.hr, seniori A2 Sjever , pristupljeno 25. svibnja 2017., 17. kolovoza 2017. 
 kk-koprivnica.hr, Sezona 2016./17., pristupljeno 25. svibnja 2017.
 hks-cbf.hr, A-2 muška liga Zapad , pristupljeno 25. svibnja 2017.
 hks-cbf.hr, A-2 muška liga (Zapad): Rezultati utakmica 22. kola , objavljeno 6. ožujka 2017., pristupljeno 25. svibnja 2017.
 istrasport.eu, Košarka > A2 liga Zapad košarkaša , pristupljeno 25. svibnja 2017.
 istrasport.eu, Crikvenica se ugurala u kvalifikacije pobjedom nad Rovinjom , objavljeno 6. ožujka 2017., pristupljeno 25. svibnja 2017.
 kkpula1981.com, A-2 liga Zapad 2016./17. - rezultat, pristupljeno 25. svibnja 2017., 17. kolovoza 2017. 
 kkrovinj.hr, KK Rovinj - rezultati 2016./17. i ljestvica, pristupljeno 17. kolovoza 2017. 
 regionalexpress.hr, Stoja se visokom pobjedom oprostila od prvenstva, objavljeno 8. ožujka 2017., pristupljeno 25. svibnja 2017.
 

2016-17 
2016-17
m-2-A-2